L'expression peut faire référence au Cycle des robots d'Isaac Asimov, romans américains publiés entre 1950 et 1985 ;
 La Guerre des robots, roman français de B. R. Bruss, publié en 1966 chez Fleuve Noir ;
 La Guerre des robots (Come rubare la corona d'Inghilterra), film italien de Sergio Grieco sorti en 1967 ;
 La Guerre des robots (La guerra dei robot), film italien d'Alfonso Brescia sorti en 1978 ;
 , film américano-japonais de Shin Neung-kyun sorti en 1986.